Никола́енко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Николаенко, Валентина Петровна (род. 1945) — советская и российская актриса, педагог.
 Николаенко, Валерий Дмитриевич (род. 1941) — российский дипломат, посол в Коста-Рике (2004—2008).
 Николаенко, Василий Сидорович (1909—1986) — советский партийный деятель, председатель Львовского горисполкома, секретарь Дрогобычского обкома КПУ.
 Николаенко, Виталий Александрович (1938—2003) — российский натуралист, фотограф, автор книг о дикой природе.
 
 Николаенко, Георгий Михайлович (род. 1946) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, композитор, художник.
 Николаенко, Евгений Макарович (1909—1961) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 
 Николаенко, Кирилл Петрович (род. 1989) — российский ватерполист.
 Николаенко, Леонид Николаевич (род. 1957) — украинский футболист.
 Николаенко, Николай Мефодиевич (1917—1984) — Герой Советского Союза.
 Николаенко, Пётр Иванович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Николаенко, Роман Стефанович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Николаенко, Светлана Владимировна (род. 1979) — российская тяжелоатлетка (пауэрлифтинг).
 Николаенко, Станислав Николаевич (род. 1956) — министр образования и науки Украины (2005—2007).
 Николаенко, Юлия (род. 1992) — казахстанская футболистка, полузащитница.
 Николаенко, Юрий (род. 1964) — советский и латвийский футболист.

Топоним 
 Николаенко — хутор в Краснодарском крае России.

Примечания

См. также